Radioactive (álbum de Yelawolf) — lançado em 2010
Radioactive (canção de Kings of Leon) — lançado em 2010
Radioactive (canção de Marina and the Diamonds) — da cantora galesa Marina and the Diamonds lançado em 2011
Radioactive (canção de Imagine Dragons) — da banda norte-americana Imagine Dragons
Radioactive (canção de Rita Ora) — da cantora inglesa Rita Ora lançado em 2013
Radioactive Records - uma gravadora norte-americana

Desambiguações de música